Achacy Corell (Korel, 1621-1659), drukarz i wydawca działający w Elblągu
 Achacy Corell (Korel, zm. 1696), drukarz i wydawca elbląski, syn poprzedniego